Casa de la vila, edifici seu del govern municipal 
 Toponímia:
 Antiga Casa de la Vila (la Pobla de Claramunt)
 Antiga Casa de la Vila (Gaibiel) 
 Casa de la Vila de l'Albi, edifici de l'Albi (Garrigues) 
 Casa de la Vila d'Alcover, edifici del municipi d'Alcover 
 Casa de la Vila d'Ademús, edifici civil a la vila d'Ademús, País Valencià
 Casa de la Vila d'Altafulla, monument del municipi d'Altafulla 
 Casa de la Vila de l'Arboç (Baix Penedès)
 Casa de la Vila d'Avinyonet del Penedès (Alt Penedès) 
 Casa de la Vila (Besalú), edifici del municipi de Besalú (Garrotxa) 
 Casa de la vila de Boizenburg, seu de l'ajuntament de la ciutat de Boizenburg a l'estat de Mecklemburg-Pomerània
 Casa de la Vila de Bràfim, edifici noucentista al municipi de Bràfim (Alt Camp)
 Casa de la Vila (Cabanes), edifici del municipi de Cabanes (Alt Empordà) 
 Casa de la Vila de Capellades
 Casa de la Vila de Catí, edifici datat al  a la comarca de l'Alt Maestrat 
 Casa de la Vila de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
 Casa de la Vila d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) 
 Casa de la Vila (Foradada), a la Noguera 
 Casa de la Vila d'Hostalric, edifici al raval d'Hostalric que avui allotja la seu de l'ajuntament d'Hostalric 
 Casa de la Vila de Lloret de Mar, edifici del municipi de Lloret de Mar (Selva) 
 Casa de la Vila de Montblanc, edifici a la plaça major de Montblanc
 Casa de la Vila de Montbrió del Camp, monument al municipi de Montbrió del Camp (Baix Camp)
 Casa de la Vila (Palamós), edifici de Palamós (Baix Empordà) 
 Casa de la Vila de Pedret i Marzà, edifici del municipi de Pedret i Marzà (Alt Empordà) 
 Casa de la Vila del Port de la Selva, edifici del municipi del Port de la Selva 
 Casa de la Vila dels Prats de Rei, edifici dels Prats de Rei (Anoia) 
 Casa de la Vila de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) 
 Casa de la vila de Rocafort de Queralt (Conca de Barberà), edifici noucentista 
 Casa de la Vila de Santa Maria del Camí, edifici de finals del s. XVII
 Casa de la Vila de la Selva del Camp, edifici al municipi de la Selva del Camp (Baix Camp)
 Casa de la Vila de Sidamon, monument del municipi de Sidamon (Pla d'Urgell) 
 Casa de la Vila de Sitges, edifici de Sitges (Garraf) 
 Casa de la Vila de Torà, monument al municipi de Torà (Segarra) 
 Casa de la Vila (Torroella de Montgrí), edifici a la vila de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) 
 Casa de la Vila (Ulldecona), seu administrativa del municipi d'Ulldecona (Montsià) 
 Casa de la Vila (Vallirana), edifici de Vallirana (Baix Llobregat) 
 Casa de la Vila de Vilajuïga, edifici de Vilajuïga (Alt Empordà) 
 Casa de la Vila (Vilafranca del Penedès), edifici de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) 
 Casa de la Vila de Vilafranca de Conflent, edifici històric protegit 
 Casa de la Vila de Vinyols i els Arcs (Baix Camp) 
 Casa de la Vila de Xerta (Baix Ebre)